VPF steht als Abkürzung für:

 Vector Product Format, das Datenformat des kartographisch-topographischen Informationssystems Vector Map der NATO
 Virtual Print Fee, ein verbreitetes Finanzierungsmodell für die Umrüstung von Kinos auf digitale Vorführtechnik

VPF